Paspoort, een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land
 Diplomatiek paspoort een paspoort voor diplomaten en politici.
 Paspoort (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht
 Paspoort (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van de NOS

Zie ook
 Passport (doorverwijspagina)